Bjarni Lárusson – ex calciatore islandese
 Daði Lárusson – ex calciatore islandese
 Sigurður Lárusson – ex calciatore islandese